Ивашке́вич (, ) — фамилия белорусского происхождения. Образована от имени Ивашко ← Иван.

 Ивашкевич, Александр Георгиевич (род. 1960) — актёр, танцор степа, хореограф.
 Ивашкевич, Алла Михайловна (в замужестве Ярошевич; род. 1988) — белорусская спортсменка, выступавшая в Муай Тай. 
 Ивашкевич, Анатолий Викторович (1863—1940) — генерал-майор царской армии, военспец.
Ивашкевич, Борис Анатольевич (1889—1936) — русский и советский учёный, специалист в области лесоведения и лесоводства.
 Ивашкевич, Валентин Петрович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 5 мая 1917 (посмертно).
 Ивашкевич, Василий Павлович (1928—1997) — начальник комбината «Прокопьевскуголь», Герой Социалистического Труда (1971).
 Ивашкевич, Виктор Антонович (1959—2013) — белорусский оппозиционный политический и общественный деятель, один из создателей Белорусского народного фронта.
 Ивашкевич, Виталий Борисович (род. 1937) — российский учёный-экономист.
 Ивашкевич, Вячеслав Витальевич — Георгиевский кавалер; полковник; 7 апреля 1915.
 Ивашкевич, Георгий (1819—1875) — российский католический деятель, Апостольский администратор Могилёвской митрополии в 1871—1872 годах.
 Ивашкевич, Григорий Мефодьевич (1919—1991) — стрелок 1376-го стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии, 51-я армия, 4-й Украинский фронт, рядовой, Герой Советского Союза.
 Ивашкевич, Иосиф Адамович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 19 мая 1915.
 Ивашкевич, Олег Анатольевич (род. 1954) — белорусский химик, академик НАН Беларуси, доктор химических наук, Почётный доктор Сибирского отделения Российской академии наук.
 Ивашкевич, Януш (1879—1944) — историк, профессор, автор книги «Литва в 1812 г.». 
 Ивашкевич, Ярослав (1894—1980) — польский писатель, поэт и драматург, переводчик.

Составные фамилии 
 Ивашкевич-Рудошанский, Вацлав (1871—1922) — русско-польский военный деятель, генерал-майор Русской императорской армии, позднее — дивизионный генерал Войска Польского.

См. также 
 Ивашкевичи — информация о дворянском роде.

Примечания